Una persona és, per reducció, un ésser humà, si bé hi ha un corrent de pensament que estén el concepte de persona a tots els homínids
 Cinema:
 Persona (pel·lícula), pel·lícula d'Ingmar Bergman de 1966
 Dret:
Persona física, concepte estrictament jurídic elaborat pels juristes romans
Persona jurídica, entitat o organització que persegueix una determinada finalitat a la qual l'Ordenament Jurídic assigna personalitat civil
 Gramàtica:
Persona (gramàtica), variació flexiva de la llengua
 Psicologia:
 Persona (psicologia analítica)
 Persona (identitat), imatge pública de la pròpia personalitat, el paper social que adopta o personatge de ficció
 Individu amb personalitat o caràcter
 Màrqueting:
 Persona (màrqueting), també conegut com buyer persona, prototip de client ideal

Vegeu també: Jo, Individu, Humà